Голдинг — британская фамилия.

 Голдинг, Брюс (род. 1947) — лидер Лейбористской партии Ямайки с февраля 2005 года, премьер-министр страны 2007 по 2011.
 Голдинг, Генри (род. 1987) — англо-малайзийский актёр, модель и телеведущий.
 Голдинг, Мета (род. 1979) — американско-гаитянская актриса.
 Голдинг, Нора (более известна под псевдонимом Сьюзан Кларк; род. 1940) — канадская и американская актриса, лауреат премии «Эмми».
 Голдинг, Уильям (1911—1993) — английский писатель, лауреат Нобелевской премии 1983 года.
 Голдинг, Элли (род. 1986) — английская певица и композитор, гитаристка.

См. также 
 Гулдинг